Wichtige Namen und Zahlen, die die Fußballabteilung von Panathinaikos Athen betreffen und die nur in Listenform dargestellt werden können, können neben dem Text mit der momentanen Software in der Wikipedia nur unzureichend dargestellt werden. Daher wird diese Seite genutzt, um im Hauptartikel auf diese Daten hinführen zu können, ohne dass der Artikel selbst dadurch überladen und eine anschauliche Formatierung unmöglich wird.

Größte Erfolge 
 Griechischer Meister (20×): 1930, 1949, 1953, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1972, 1977, 1984, 1986, 1990, 1991, 1995, 1996, 2004, 2010
 Griechischer Pokalsieger (18×): 1940, 1948, 1955, 1967, 1969, 1977, 1982, 1984, 1986, 1988, 1989, 1991, 1993, 1994, 1995, 2004, 2010, 2014
 Supercup (4×): 1970, 1988, 1993, 1994
 Balkanpokal (1×): 1978
 Double Gewinner (8×): 1969, 1977, 1984, 1986, 1991, 1995, 2004, 2010
 Athener Stadtmeisterschaften (20×): 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1949, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1959, 1960

Endspiele

Griechischer Pokal

Endspiel 1940

Endspiel 1948

Endspiele 1949

Endspiel 1955

Endspiele 1960

Endspiel 1962

Endspiel 1965

Endspiel 1967

Endspiel 1968

Endspiel 1969

Endspiel 1972

Endspiel 1975

Endspiel 1977

Endspiel 1982

Endspiel 1984

Endspiel 1986

Endspiel 1988

Endspiel 1989

Endspiele 1991

Endspiel 1993

Endspiel 1994

Endspiel 1995

Endspiel 1997

Endspiel 1998

Endspiel 2004

Endspiel 2007

Endspiel 2010

Endspiel 2014

Endspiel 2022

Griechischer Supercup

Endspiel 1970

Endspiel 1988

Endspiel 1993

Endspiel 1994

Europapokal Der Landesmeister

Endspiel 1971

Weltpokal

Endspiele 1971

Balkanpokal

Endspiele 1978

Spieler

Alle bisherigen Legionäre 
Die folgende Auflistung enthält alle ausländische Spieler die bisher für Panathinaikos Athen spielten.

Bläulich unterlegte Spieler sind derzeit noch aktiv. Die Statistiken der momentan im Kader befindlichen Spieler ist auf dem Stand vom 25. September 2022

Nach Nationalität

Nach Verband

Teilnehmer an Weltmeisterschaften 
Bisher wurden 27 Spieler die bei Panathinaikos unter Vertrag standen für eine Weltmeisterschaft nominiert. Lediglich sechs Akteure kamen dabei zu keinem WM-Einsatz. An den meisten Endrunden hat der Brasilianer Gilberto Silva teilgenommen (drei). Er hat bisher auch die meisten Spiele vorzuweisen (16) und ist zudem der bisher einzige Panathinaikos-Spieler der einen Titelgewinn erreichen konnte.

Teilnehmer an Europameisterschaften

Torschützenkönige 
Nachfolgend sind die vereinsinternen Torschützen eines jeden Jahres seit der Saison 1959/1960 aufgelistet. Spieler die blau hinterlegt sind schlossen die Saison als bester Torschütze der griechischen Liga ab.

Quellenangaben 

Fußball (Griechenland)
Liste (Fußballdaten nach Verein)
Panathinaikos Athen